Shaws bezeichnet folgendes:

Orte
in Schottland:
 Shaws (Scottish Borders)

in den Vereinigten Staaten:
 Shaws (Illinois)
 Shaws (Montana)
 Shaws (North Carolina)